

Personen met de familienaam Marcello
Alessandro Marcello (1684 (?) - 1750 (?), Italiaans wijsgeer, mathematicus en componist
Benedetto Marcello (1686 - 1739), Italiaans diplomaat, dichter en componist
Carlos Marcello, Italiaans-Amerikaanse misdadiger

Personen met de voornaam Marcello
 Marcello (beeldhouwster) (1836-1879), Zwitsers beeldhouwster en kunstschilderes
 Marcello Mastroianni (1924 - 1996), Italiaans acteur
 Marcello Mugnaini (°1940), Italiaans wielrenner
 Marcello Castellini (°1973), Italiaanse voormalig profvoetballer
 Marcello Pavarin (°1986), Italiaans wielrenner
 Marcello Thedford, Amerikaans acteur, filmproducent, filmregisseur en scenarioschrijver
 DJ Marcello, artiestennaam van Marcel Bakker

Plaatsnamen
San Marcello, gemeente in Italië

Zie ook
Marcel en Marcellus